de Griekse vorm van Romanus
Romanus de Melodist
Een aantal Byzantijnse keizers
 Romanos I Lekapenos
 Romanos II
 Romanos III Argyros
 Romanos IV Diogenes
Romanos (Spanje), een gemeente in Aragón

Zie ook
 Romano (doorverwijspagina)